La liste des énergies d'ionisation des éléments donne l'énergie d'ionisation nécessaire pour chacune des ionisations des atomes listés. La première ionisation concerne l'atome neutre, tandis que les autres donnent les valeurs énergétiques nécessaires pour retirer chaque électron supplémentaire.

Les valeurs sont exprimées en kilojoules par mole (kJ·mol). Pour les valeurs exprimées en électron-volts (eV), consulter Énergies d'ionisation des éléments (données).

Les données concernant le rutherfordium ou tout élément de numéro atomique plus élevé sont des prédictions théoriques.

–

11e–20e

21e–30e

Notes et références

Bibliographie 

 Énergies d'ionisation des éléments (données)
  (prédictions)
 
  (prédictions)

Physique atomique
Chimie quantique
Chimie physique
Énergies d'ionisation
energie d'ionisation